Supercoppa spagnola 2011 – torneo di pallacanestro maschile
 Supercoppa spagnola 2011 – torneo di pallavolo maschile